Sriednij () – nazwa toponimów w Rosji

 Sriednij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie archangielskim
 Sriednij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie irkuckim
 Sriednij – wieś w obwodzie kałuskim
 Sriednij – chutor w Kraju Krasnodarskim
 Sriednij – chutor w rejonie miedwieńskim obwodu kurskiego
 Sriednij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie niżnonowogrodzkim
 Sriednij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie penzeńskim
 Sriednij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie samarskim
 Sriednij – chutor w rejonie aleksandrowskim] Kraju Stawropolskiego
 Sriednij – chutor w rejonie krasnogwardiejskim Kraju Stawropolskiego
 Sriednij – osiedle typu wiejskiego w obwodzie tulskim